Brice-Olivier Demory, astrophysicien français
 Louis-Théophile-Auguste Demory (1802-1872), peintre français, père de Charles Théophile
 Charles Théophile Demory (1833-1895), peintre français, fils de Louis-Théophile-Auguste
 Valéry Demory (1963-), joueur et entraîneur français de basket-ball